Wojny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Załuski 
 Wojny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

Zobacz też: Wojna, Wojny-Izdebnik, Wojny-Krupy, Wojny-Piecki, Wojny-Pietrasze, Wojny-Pogorzel, Wojny-Szuby Szlacheckie, Wojny-Szuby Włościańskie, Wojny-Wawrzyńce